Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten (1802-1852), grietman van Westdongeradeel
Johan Sippo van Harinxma thoe Slooten (1848-1904), burgemeester